Gailhard ist der Familienname folgender Personen:

 André Gailhard (1885–1966), französischer Komponist
 John Gailhard, englischer Autor des 17. Jahrhunderts
 Pierre Gailhard (Pierre „Pedro“ Gailhard; 1848–1918), französischer Opernsänger (Bass)